(« colonnes » en anglais) peut faire référence à :
 Columns, un terme lié à la programmation linéaire ;
 Columns, un jeu vidéo de Sega sorti en 1990.